Ханнес Вольф:
 Вольф, Ханнес (род. 1981) — немецкий футбольный тренер.
 Вольф, Ханнес (род. 1999) — австрийский футболист.